Bundestagswahlkreis 195 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Greiz – Altenburger Land (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Gera – Jena – Saale-Holzland-Kreis (2005)
 Bundestagswahlkreis Jena – Weimar – Weimarer Land (2002)
 Bundestagswahlkreis Ulm (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Calw (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Ravensburg (1949 bis 1961)